Bongiorni ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bongiorni (* 1993), italienische Leichtathletin
 Émile Bongiorni (1921–1949), französischer Fußballspieler
 Giovanni Bongiorni (* 1956), italienischer Leichtathlet